Фінал Кубка Німеччини з футболу 2017 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2016—2017 відбувся 27 травня 2017 року. У поєдинку зустрілися франкфуртський «Айнтрахт» та дортмундська «Боруссія». Перемогу з рахунком 2:1 здобула «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Айнтрахт»

«Боруссія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2017
2017 у німецькому спорті